Wald puede referirse a:

Suiza
Wald, municipio del cantón de Appenzell Rodas Exteriores.
Wald, municipio del cantón de Berna.
Wald, municipio del cantón de Zúrich.